Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила тенісну кар'єру 14 травня 2008 року.

Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Флавію Пеннетту з рахунком 7–6(7–1), 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= Чвертьфінали
| RD4= півфінал

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  Н Петрова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  Ф Пенетта
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  К Среботнік
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=  Т Бачинскі
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= В Душевіна
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А Радванська
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Азаренко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= М Мікулеску
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  Ф Пенетта
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К Среботнік
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Zurich Open